Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2015 der Damen. Für das Turnier der Kategorie Premier Mandatory qualifizierten sich 12 Spielerinnen, die in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 23. und 24. März 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 

Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)
WTA Tour 2015